Маттиас Бахингер (; родился 2 апреля 1987 года в Мюнхене, ФРГ) — немецкий теннисист.

Общая информация 
Маттиас — один из двух детей Евы и Эдуарда Бахингеров; его сестру зовут Штефани.

Немец в теннисе с шести лет; любимые покрытия — хард и трава.

Спортивная карьера 

Профессиональную карьеру начал в 2005 году. В 2006 году выиграл первый свой турнир из серии ITF Futures. В 2007 на турнире в родном для себя Мюнхене, пройдя через квалификационный отбор, дебютировал на соревнованиях мирового тура ATP, где дошел до второго раунда. В октябре того же года выигрывает первый турнир из ATP Challenger Series в Луисвилле. Следующую победу на турнире данной серии Маттиас завоевал в 2010 году в Лафборо. В апреле 2011 года выигрывает третий в карьере Challenger в Афинах, что позволило ему впервые подняться в первую сотню в мировом рейтинге. В июне на Уимблдонском турнире дебютировал в основной сетке первого для себя турнира серии Большого шлема.

Сентябрь 2017 года принёс Маттиасу победу на челленджере в Корее. 

В январе 2018 года прошёл квалификацию на Открытый чемпионат Австралии, но в первом же круге уступил бельгийцу Давиду Гоффену в четырёх сетах. 

В сентябре 2018 года дошёл до финала турнира в Меце (Франция), где проиграл местному Жилю Симону в двух сетах.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (19)

Победы (6)

Поражения (13)

Финалы турниров ATP в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (9)

Победы (5)

Поражения (4)

Примечания

Ссылки 

 
 

Теннисисты Германии